Zmagania mężczyzn do 74 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 10 sierpnia w hali ExCeL.

Brązowy medal w Londynie zdobył Soslan Tigiyev, lecz niespełna 3 miesiące po zakończeniu igrzysk został on zdyskwalifikowany za doping, a medal został mu odebrany. Olimpijski brąz trafił do Gábora Hatosa.

Klasyfikacja

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej

Faza medalowa

Finał

Repasaże

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012